400 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i finał odbyły się 28 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 37 (38 zgłoszonych) zawodniczek z 30 państw.

Złoty medal zdobyła Katie Ledecky reprezentująca Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajęła Hiszpanka Melanie Costa, a brązowy medal przypadł Lauren Boyle z Nowej Zelandii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013